Чемпіонат Угорщини з футболу 1935-36 — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК Хунгарія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Аттіла було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1935-36
Угорщина
Угорщина
1935 в угорському спорті
1936 в угорському спорті